Петровское сельское поселение — муниципальное образование в Мясниковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Петровка.

Административное устройство 
В состав Петровского сельского поселения входят:
 слобода Петровка,
 село Александровка 2-я,
 хутор Баевка,
 село Валуево,
 село Калмыково,
 село Карпо-Николаевка,
 хутор Савченко,
 хутор Стоянов,
 хутор Чкалова.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мясниковского района